Eleonora ze Solms-Hohensolms-Lich (17. září 1871 – 16. listopadu 1937) byla druhou manželkou Arnošta Ludvíka Hesenského a matkou jeho dvou synů. Rodina jí říkala Onor.

Život

Rodina 
Eleonora se narodila jako čtvrté dítě, druhá dcera Heřmana ze Solms-Hohensolms-Lich a Anežky Stolbersko-Wernigerodské.

Manželství a potomci 
Eleonora se 2. února 1905 v Darmstadtu provdala za Arnošta Ludvíka Hesenského. Se svou první manželkou Viktorií Melitou Sasko-Koburskou se rozvedl 21. prosince 1901 na základě „neporazitelné vzájemné antipatie“ zvláštním rozsudkem Nejvyššího hesenského soudu.

Eleonora měla s Arnoštem Ludvíkem dva syny:

 Jiří Donatus Hesenský (8. 11. 1906, Darmstadt – 16. 11. 1937, Ostende), manž. 1931 Cecílie Řecká a Dánská (22. 6. 1911, Tatoi – 16. 11. 1937, Ostende)
 Ludvík Hesenský (20. 11. 1908, Darmstadt – 30. 5. 1968, Frankfurt nad Mohanem), manž. 1937 Margaret Campbell Geddes (18. 3. 1913, Dublin – 26. 1. 1997, zámek Wolfsgarten, Hesensko)

Smrt 
Eleonora zemřela při letecké nehodě na cestě na Ludvíkovu svatbu do Londýna. Při nehodě zemřel také její syn Jiří Donatus, jeho manželka Cecílie a jejich dva synové Ludvík a Alexandr.

Reference

Externí odkazy 
 

Hesenské velkovévodkyně
Hesensko-Darmstadtští
Oběti leteckých nehod
Vládci v Evropě 20. století
Narození 17. září
Narození v roce 1871
Úmrtí 16. listopadu
Úmrtí v roce 1937
Ženy